Nyctegretis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Philipp Christoph Zeller 1848. Nyctegretis ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mott
Nyctegretis